Шалан Флэнаган (, ) — американская легкоатлетка, бегунья на длинные дистанции, серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года на дистанции 10 000 метров.

Трёхкратная победительница национальной ассоциации студенческого спорта в кроссе и на дистанциях 3000 и 5000 метров. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года на дистанции 10 000 метров. Бронзовая призёрка чемпионата мира по кроссу 2011 года в личном первенстве. 2-е место на Нью-Йоркском марафоне 2010 года с результатом 2:28.40. Обладает рекордами США на дистанциях 10 000 метров на открытом воздухе — 30.22,22 и 3000 метров в помещении — 8.33,25. Победительница Лиссабонского полумарафона 2012 года с результатом 1:08.52.

На Олимпийских играх 2012 года заняла 10-е место в марафоне, лучшее среди представителей Северной и Южной Америки.

На Новоорлеанском полумарафоне 2013 года заняла 2-е место с личным рекордом — 1:08.31.

28 сентября 2014 года заняла 3-е место на Берлинском марафоне с личным рекордом — 2:21.14.

Примечания

Ссылки 

 

Выпускники Средней школы Марблхед
Бегуны на длинные дистанции США
Марафонцы США
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года